Соба́кин (Саба́кин) — русская фамилия. Женская форма: Соба́кина (Саба́кина). Известные носители:

Собакин 
 Собакин, Александр Константинович (1911—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Собакин, Алексей Афанасьевич (вторая половина XVII века) — стольник, воевода в Вятке в 1684—1686 гг.
 Собакин, Афанасий Петрович (1928—1996) — советский художник.
 Собакин, Вадим Константинович (1928—2004) — советский правовед, профессор.
 Собакин, Владимир Александрович (сценический псевдоним Сабинин; 1885 или 1889 — 1930) — русский и советский артист оперы и оперетты, автор романсов.
 
 Собакин, Иван Кузьмич (1928—1995) — советский и российский художник.
 Собакин, Илья Сергеевич (род. 2001) — российский актёр театра, кино и озвучивания.
 Собакин, Константин Мильевич (род. 1929) — российский художник и скульптор.
 Сабакин, Лев Фёдорович (1746—1813) — российский механик, конструктор часов.
 
 Собакин, Никифор Сергеевич (? — 1656) — русский государственный и военный деятель.
 Собакин, Николай Прокопьевич (1903 — ?) — хакасский советский просветитель, языковед и историк.
 Собакин, Савва Яковлевич (впоследствии известный как Савва Яковлев; 1712—1784) — российский заводчик и предприниматель.
 Собакин, Сергей Степанович (? — 1625) — стольник, воевода в Переяславле-Рязанском.
 Собакин, Степан Афанасьевич (вторая половина XVII века) — стольник, воевода в Енисейске и Симбирске.
 Тим Собакин (псевдоним, настоящее имя Андрей Викторович Иванов; род. 1958) — русский детский писатель и поэт, журналист, редактор.



См. также 
 Собакины — дворянские роды
 Собакино
 Собакинская волость
 Собакинские Ямы

Примечания